Příjmení Powell nosí více významných osobností:

 Andrew Powell (1949) – anglický hudební skladatel
 Andy Powell (1950) – anglický kytarista a skladatel
 Asafa Powell (1982) – jamajský sportovec, běžec-sprinter
 Benny Powell (1930–2010) – americký jazzový pozounista
 Billy Powell (1952–2009) – americký hudebník
 Bud Powell (1924–1966) – americký jazzový klavírista
 Cecil Powell (1903–1969) – britský fyzik
 Colin Powell (1937–2021) – americký voják a politik
 Cozy Powell (1947–1998) – britský bubeník
 Eline Powell (1990) – belgická herečka
 Elinor Powell (1921–2005) – americká zdravotní sestra za 2. světové války
 Enoch Powell (1912–1998) – britský politik
 Glen Powell (1988) – americký herec, scenárista a producent
 Jerome Powell (1953) – americký právník
 John Powell (1963) – britský hudební skladatel
 John Wesley Powell – americký voják, geolog a geograf
 Lewis Powell (1844–1865) – Američan, který se pokusil zavraždit ministra zahraničních věcí Spojených států amerických Williama H. Sewarda
 Mike Powell (1963) – americký sportovec, atlet-skokan od dálky
 Natalie Powellová (1990) – britská a velšská zápasnice–judistka
 Olave Baden-Powell (1889–1977) – manželka Roberta
 Ricky Powell (1961–2021) – americký fotograf
 Richie Powell (1931–1956) – americký jazzový klavírista
 Robert Baden-Powell (1857–1941) – britský voják a zakladatel skautingu

Externí odkazy